Världsmästerskapet i basket för herrar 1990 hölls i Argentina. Turneringen spelades på sex olika orter mellan 8 och 19 augusti 1990 och vanns av SFR Jugoslavien, som vann finalen med 92–75 mot Sovjetunionen.

Matcherna spelades i Buenos Aires, Córdoba, Rosario, Salta, Santa Fe och Villa Ballester.

Preliminär omgång

Grupp A

Grupp B

Grupp C

Grupp D

Andra omgången

Grupp I

Grupp II

Grupp III

Grupp IV

Slutspel

Spel om trettonde- till sextondeplats

Spel om nionde- till tolfteplats

Spel om femte- till åttondeplats

Spel om första- till fjärdeplats

Slutställning

Källor
Officiell hemsida

1990
Internationella baskettävlingar i Argentina
1990 i Argentina
Sportevenemang i Buenos Aires
Basketsäsongen 1990/1991
Buenos Aires under 1900-talet